W Rumunii
 Boiu – wieś  w okręgu Bihor, w gminie Ciumeghiu
 Boiu – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Rapoltu Mare
 Boiu – wieś w okręgu Marusza, w gminie Albești